Die FA Women′s Super League 2019/20 war die elfte Austragung der höchsten englischen Frauenfußballliga FA WSL. Da die „Spring Series“ genannte FA Women’s Super League 2017 nicht mitgezählt wird gilt sie als zehnte Saison. Es ist die dritte Austragung nach der Neuorganisation der vier obersten englischen Ligen im Frauenfußball. Sie wird unter dem Dach der Football Association organisiert. Die Saison wurde am 5. September 2020 mit der Partie Aston Villa WFC gegen Manchester City WFC gestartet und endete mit dem letzten Spieltag am 8. Mai 2021.

Wie in der Saison 2019/20 wurde die Liga mit zwölf Mannschaften ausgetragen. Hinzu kamen der Meister der FA Women′s Championship der Vorsaison, Aston Villa WFC. Abgestiegen war in der Vorsaison Liverpool FC Women.

Der Meister qualifizierte sich direkt, der Vizemeister und der Drittplatzierte für die Qualifikation der UEFA Women’s Champions League 2021/22. Die letztplatzierte Mannschaft stieg in die FA Women’s Championship 2021/22 ab.

Statistiken

Tabelle 

nach der Saison 2020/21:

nach der Saison 2019/20:

Kreuztabelle

Einzelnachweise 

2020/21
Fußballsaison 2020/21